

Індуїзм 
 Брахман — всесвітня душа в індуїзмі.
 Брахмани — одна з чотирьох варн в індуїзмі, жерці.
 Брахмани — індуїстські священні тексти, коментарі до вед.
 Брахманізм — релігія стародавньої Індії, що розвинулася з ведизму.

Інше 
 Брахман — порода корів.